

Cinema e televisione
 Marcia o crepa (Commando) – film del 1962 diretto da Frank Wisbar
 Commando – film del 1985 con Arnold Schwarzenegger

Militare 

 Commando – termine che si riferisce solitamente a un individuo, a una unità militare, o a uno stile di operazione militare. In certi contesti, il termine è sinonimo di "forze speciali"

 British Commandos – gruppo delle Forze armate britanniche, esistente dalla seconda guerra mondiale
 Royal Marines – fanteria leggera d'élite della Royal Navy
 Curtiss C-46 Commando – aereo da trasporto statunitense
 V-100/300 Commando – autoblindo multiruolo statunitense
 Commando – piccione viaggiatore della seconda guerra mondiale, insignito della Dickin Medal
 Colt Commando – versione della carabina della serie CAR-15

Musica 
 Commando – brano dei Ramones dall'album Leave Home
 Commando – brano dei Satyricon dall'album The Age of Nero
 Commando – album di Niska del 2017

Veicoli
 Norton Commando – Una motocicletta della Norton Motorcycle Company
 Dodge 100 "Commando" – Un camion prodotto dalla Dodge nel Regno Unito
 Jeepster Commando – serie di automobili della American Motors

Altro 
 Commando – videogioco sparatutto del 1985

Pagine correlate 

 Commandos